Kokoï peut désigner :

Toponyme 
 Kokoï, une localité au Burkina Faso

Autres 
Kokoï, le nom vernaculaire donné par les Indiens Emberá (Colombie) pour désigner plusieurs espèces d'anoures